Peter Snijders est un nom porté par les personnalités suivantes :

 Peter Snijders (judo), judoka néerlandais ;
 , homme politique néerlandais.